Tanner Jeannot, né le  à Estevan dans la Saskatchewan au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière 
De 2014 à 2018, Tanner joue pour les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En , il signe avec les Predators de Nashville en tant qu'agent libre avec un contrat d'entrée de trois ans.

Au cours de la saison 2020-2021, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en apparaissant en quatrième ligne pour les Predators de Nashville lors d'une défaite de 4-2 contre les Hurricanes de la Caroline le .

Il marque son premier but dans la LNH le  face au Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2013–2014 || Harvest de Yorkton ||  || 44 || 15 || 21 || 36 || 52 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2013–2014 || Klippers de Kindersley || LHJS || — || — || — || — || — || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014–2015 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 52 || 1 || 4 || 5 || 8 || — || — || — || — || —
|-
| 2015–2016 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 72 || 17 || 16 || 33 || 65 || 10 || 6 || 9 || 15 || 11
|-
| 2016–2017 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 71 || 19 || 33 || 52 || 84 || 7 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2017–2018 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 72 || 40 || 40 || 80 || 83 || 13 || 3 || 5 || 8 || 12
|-
| 2018–2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 37 || 7 || 4 || 11 || 39 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019–2020 || Everblades de la Floride || ECHL || 3 || 4 || 1 || 5 || 6 || — || — || — || — || —
|-
| 2019–2020 || Admirals de Milwaukee || LAH || 57 || 5 || 15 || 20 || 87 || — || — || — || — || —
|-
| 2020–2021 || Everblades de la Floride || ECHL || 5 || 3 || 3 || 6 || 6 || — || — || — || — || —
|-
| 2020–2021 || Wolves de Chicago || LAH || 13 || 10 || 11 || 21 || 33 || — || — || — || — || —
|-
| 2020–2021 || Predators de Nashville || LNH || 15 || 5 || 2 || 7 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 81 || 24 || 17 || 41 || 130 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

| 96 || 29 || 19 || 48 || 132 || 9 || 0 || 2 || 2 || 2

Notes et références 

Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Naissance en mai  1997